Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Portage () :
le comté de Portage, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Portage, situé dans l'État du Wisconsin.